Les New Zealand Warriors (originellement Auckland Warriors) sont un club de rugby à XIII néo-zélandais basé à Auckland, disputant le championnat australien de la National Rugby League.

Palmarès 

 Championnat d'Australie:
 Vice-champion : 2002 et 2011.

Histoire 

En 1992, est annoncée l'entrée d'une équipe néo-zélandaise dans le championnat australien. La franchise néo-zélandaise entrera dans la compétition en 1995.

L'entraîneur de cette nouvelle équipe est John Monie, l'ancien coach de Parramatta et de Wigan. Le club recrute des stars quinzistes comme John Kirwan ou John Ellis.

Le premier match des Auckland Warriors a lieu le , face aux Brisbane Broncos, devant 30 000 spectateurs. Les néo-zélandais perdent 22 - 25.

En 1995, les Warriors ratent les séries éliminatoires pour 2 petits points. En 1996, ils ratent de nouveau les séries éliminatoires.

En 1997, les Warriors choisissent de jouer dans le championnat dissident de la Super League.

En 1998, 1999 et en 2000, Les Warriors déçoivent de nouveau leurs supporters, en ratant les séries éliminatoires.

En 2000, le club, criblé de dettes, est racheté par l'homme d'affaires Eric Watson. Ce dernier change la politique du club, en faisant confiance aux joueurs locaux. Cela semble payer, puisque le club jouera les séries éliminatoires en 2001.

En 2002, les Warriors terminent premier de la saison régulière, après que les Canterbury-Bankstown Bulldogs sont sanctionnés pour avoir dépassé la Salary Cap. Ils perdent la finale de la NRL, face aux Sydney Roosters, 30 à 8.
En séries éliminatoires contre les Cronulla Sharks, au Telstra Stadium, les commanditaires des Warriors (Vodafone New Zealand et Eric Watson) vont acheter 15 000 places, pour les redistribuer gratuitement, à toutes personnes ayant un passeport néo-zélandais. Sur les 45 000 spectateurs, il y aura plus de néo-zélandais que de supporters australiens.

En 2003, le club manque de peu de jouer la finale, en perdant en demi 28 à 20 face aux futurs champions, les Penrith Panthers.

En 2004 et 2005, les Warriors finissent en queue de classement.

En février 2006, les Warriors sont sanctionnés de 4 points, pour avoir dépassé le plafond salarial.

Effectif actuel

Entraîneurs

Joueurs emblématiques

Bilan du club

Notes et références

Liens externes 
   Site officiel du club
   New Zealand Warriors NRL site

Club de rugby à XIII en Nouvelle-Zélande
Club sportif fondé en 1995
Club sportif à Auckland